Flistads socken kan syfta på:

Flistads socken, Västergötland
Flistads socken, Östergötland